Wólka Plebańska peut désigner en Pologne :
 Wólka Plebańska, un village dans la voïvodie de Lublin
 Wólka Plebańska, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix